Toxic Sickness (ou Toxic Sickness Radio) est une webradio fondée en 2011, basée à Newcastle upon Tyne au Royaume-Uni. Elle diffuse des musiques électroniques gabber, terrorcore, speedcore, frenchcore et industrial hardcore.

Toxic Sickness désigne également la marque découlant de la radio, l'entreprise intervenant participant également à des événements et agissant comme label discographique.

Programme radio 
La radio, fondée par Skullfuck3r (alias Adam Cobbsky, du label britannique ), DJ Terror (alias Allan Smith) et Háîg Ḱomplete, propose des programmes incluant des mixes en direct dans ses studios, avec des artistes comme Kurrupt, Accuser, Emergency Fuckerz, System Overload, La'Dyyx ou encore Bartoch.

Toxic Sickness s'appuie sur le réseau TuneIn pour assurer sa webdiffusion.

Label discographique 
Depuis 2013, Toxic Radio agit également en tant que label, sous le nom de Toxic Sickness Digital. Le catalogue (références TSDXXX) compte une cinquantaine de références en .

En 2015, Toxic Sickness anime une des scènes de l'événement Pandemonium, aux Pays-Bas.

Notes et références

Liens externes 

  
  
  
  
  

Média gabber
Webradio créée en 2011
Webradio domiciliée au Royaume-Uni
Newcastle upon Tyne
Label gabber
Label de musique électronique ayant son siège au Royaume-Uni